Города Намибии () — список наиболее крупных населённых пунктов Намибии. В табличной форме списка приведено десять крупнейших городов государства. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Намибии есть 40 городов с численностью более 2130 человек.

Крупнейшие города

Географическое расположение крупнейших городов 

</center>

Примечания

Ссылки 

 
Намибия
Списки:Намибия